Statut Autonomii Balearów (1983)
 Statut Autonomii Balearów (2007)